Хлы́новка — река в Кировской области, Россия. Левый приток реки Вятка. Длина — 18 км.

Ширина в межень в устье — 6 м, глубина в летний период — 20-50 см.

Код в государственном водном реестре — 10010300212111100034090.

Течение 
Протекает по Кирово-Чепецкому району Кировской области, а также Нововятскому, Ленинскому и Первомайскому районам города Кирова. За городской чертой — по территории Чистопрудненского сельского округа Ленинского района Кирова. Впадает в реку Вятка в городской черте города Кирова.

Примечания 

Притоки Вятки
Реки Кирово-Чепецкого района
Реки муниципального образования «Город Киров»